XII:

 XII — римская цифра 12.
 XII век — столетие, длившееся от 1101 года до 1200 года.
 XII век до н. э. — столетие, длившееся от 1200 года до н. э. до 1101 года до н. э.
 XII тысячелетие до н. э.
 XII округ Парижа
 Final Fantasy XII
 XII Молниеносный легион
 XII зимние Олимпийские игры
 XII Летние Олимпийские игры
 XII летняя Универсиада
 XII зимняя Универсиада
 XII съезд РКП(б)
 XII Московский кинофестиваль
 XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
 XII H2 — пассажирский паровоз.